L'intrigue d'un récit est le détail de ses péripéties. Ce terme peut également faire référence à :
 Intrigue, un groupe de musique norvégien ;
 Intrigue, film américain de John S. Robertson sorti en 1917 ;
 Intrigue, film américain de Edwin L. Marin sorti en 1947 ;
 Intrigue, série télévisée britannique créée en 1966 ;
 Intrigue, téléfilm américain de David Drury sorti en 1988 ;
 Intrigue, jeu de société créé par Stefan Dorra en 1994.

Voir aussi

Homonymie de titre